Алекса́ндра Евге́ньевна Я́ковлева:
 Яковлева, Александра Евгеньевна (1889—1979) — российская и французская оперная певица, вокальный педагог.
 Яковлева, Александра Евгеньевна (1957—2022) — советская и российская актриса.